Супервелеслалом за мушкарце на Олимпијским играма 2006. је одржан у суботу, 18. фебруара на стази „Кандахар Банчета“ у Сестријереу.

Титулу је бранио и одбранио олимпијски победник из Солт Лејк Ситија 2002., Ћетил Андре Омот из Норвешке.

Учествовала су 63 скијаша из 27 земаља учесница. Максимални број од 4 учесника ималоје 9 земаља: Аустрија, Италија, Швајцарска, Норвешка, Хрватска, Русија, Канада, Чешка Република и САД. Стартовала су 63 скијаша, од којих је 56 завршило трку.

Земље учеснице 

  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4)
  (3)
  (4)
  (4)

  (4)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (4)
  (1)
  (4)

  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (4)

Карактеристике стазе 
Датум : 18. фебруар 2006.
Локално време : 14,45 
Стаза: Кандахар Бланчета
Старт: 2.536 м, Циљ: 1.886 м
Висинска разлика: 650 м
Дужина стазе:2.325 м
Стазу поставио:Андрија Еверс, Аустрија 38 капија
Температура : старт -6,5°С циљ -0,5°С

Победници

Резултати

Спољашње везе 
 Резултати супервелеслалома на сајту ФИС
 Алпско скијање на ЗОИ 2006. у Торину: Мушки супервелеслалом на sports-reference.com

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2006.